Cyttus är ett släkte av fiskar. Cyttus ingår i familjen Cyttidae.

Cyttus är enda släktet i familjen Cyttidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sanktpersfiskartade fiskar
Cyttus